Натуральне число 153
 153 рік до нашої ери
 153 рік нашої ери